Osoby o tym nazwisku:
 Adam Huczyński – polski chemik
 Antoni Huczyński – polski lekarz weterynarii
 Józef Huczyński – polski wojskowy